Бори́совский райо́н:
 Борисовский район — район в Белгородской области России.
 Борисовский район — район в Минской области Белоруссии.
 Борисовский район — прежнее название района Омского округа Сибирского края и нынешнего Щербакульского района Омской области до 1933 года.